Nigga steht für:
 Slangausdruck für Nigger, eine abwertende Bezeichnung für Menschen dunkler Hautfarbe

Nigga ist der Name von:
 Flex (Sänger) (* 1980), Reggaeton-Sänger aus Panama